Церковь Пресвятой Девы Марии () — католическая церковь, находящаяся в городе Медан, Индонезия. Храм является центром католического паломничества и находится на окраине Медана на улице Jl. Sakura III. Прихожанами церкви являются тамилы.

История 
Название церкви Annai Velangkanni повторяет название одноимённого храмом в Индии, который был в XVII веке в небольшой деревне Вайланканни на побережье Индийского океана возле города Мадраса. На этом месте, где сегодня располагается индийский храм Annai Velangkanni в XVII веке, как считается, двум детям явилась Дева Мария .

Строительство церкви в Медане началось в сентябре 2001 года и было завершено в 2005 году. Строительством храма занимался иезуит Джеймс Бхарапутра. Храм посвящён Пресвятой Деве Марии Хорошего Здоровья. Двухэтажное здание построено в индонезийском стиле с одним главным куполом и двумя боковыми.

Примечания

Ссылки 
 Marian Shrine of Annai Velangkanni Medan 
  Marian Shrine of Annai Velangkanni Medan 
 Фотогалерея 

Католические храмы Индонезии
М
Медан
Храмы Богородицы в Индонезии
Храмы, построенные в 2005 году
Появились в 2005 году в Индонезии